Meschenmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Meschenmoser (* 1983), deutscher Radrennfahrer
 Helmut Meschenmoser (1959–2013), deutscher Didaktiker 
 Sebastian Meschenmoser (* 1980), deutscher Künstler und Kinderbuchautor